Макфол:

 Макфол, Майкл — посол США в Российской Федерации (2011—2014).
 USS McFaul (DDG-74) — эсминец Военно-морских сил США класса Arleigh Burke.